

Критерії включення до списку 
 Тварина має бути включеною до Список динозаврів.
 Викопні рештки мають бути знайдені у Північній Америці.

Список динозаврів Північної Америки 

{| class="sortable wikitable"
! Назва !! Період !! Характер харчування !! Примітки
|-
| Abydosaurus || Рання Крейда|| травоїдний|| Останній відомий зауропод до відкриття Alamosaurus
|-
| Achelousaurus || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Acheroraptor || Пізня Крейда|| хижак|| Останній відомий дромеозавр
|-
| Acristavus || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Acrocanthosaurus || Рання Крейда|| хижак|| —
|-
| Acrotholus || Рання Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Agathaumas || Пізня Крейда|| травоїдний|| Dubious, див. відповідну сторінку
|-
| Agujaceratops || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ahshislepelta || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Alamosaurus || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Alaskacephale || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Albertaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Albertadromeus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Albertonykus || Крейда|| хижак/комахоїдний || —
|-
| Albertosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Aletopelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Allosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Ammosaurus || Юра|| травоїдний/всеїдний || —
|-
| Amphicoelias || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Anasazisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anatotitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anchiceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anchisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Angulomastacator || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Animantarx || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ankylosaurus || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anodontosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Antrodemus || Юра|| хижак|| Можливо, синонім Allosaurus, див. сторінку
|-
| Anzu || Крейда|| всеїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Apatodon || (не відомо) || (не відомо) || Highly Dubious, див. сторінку
|-
| Apatosaurus || Юра|| травоїдний|| Колись відомий як Brontosaurus
|-
| Appalachiosaurus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Arkansaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Arrhinoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Astrodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Astrophocaudia || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Atlantosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Atrociraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Augustynolophus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Aublysodon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Avaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bambiraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Barosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Beelemodon || Юра|| (не відомо) || —
|-
| Bistahieversor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Brachiosaurus || Юра/Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Brachyceratops || Крейда|| травоїдний|| Знайдено рештки тільки молодих особин
|-
| Brachylophosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bravoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Brontomerus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Brontoraptor || Юра|| хижак|| —
|-
| Camarasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Camposaurus || Тріас|| хижак|| Dubious, див. сторінку
|-
| Camptosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Capitalsaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Caseosaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Cathetosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Cedarosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Cedarpelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Cedrorestes || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Centrosaurus || Крейда|| травоїдний|| Не плутати з Kentrosaurus
|-
| Cerasinops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ceratosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Chasmosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Chindesaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Chirostenotes || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Cionodon || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Claorhynchus || Крейда|| травоїдний|| Dubious, див. сторінку
|-
| Claosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Coahuilaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Coelophysis || Тріас|| хижак|| —
|-
| Coelurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Colepiocephale || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Comanchesaurus || Тріас|| (не відомо) || —
|-
| Coronosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Corythosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Daemonosaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Dakotadon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Daspletosaurus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Deinodon || Крейда|| хижак|| Dubious, див. сторінку
|-
| Deinonychus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Diabloceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Diclonius || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dilophosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Diplodocus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Diplotomodon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dracorex || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Drinker || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dromaeosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dromiceiomimus || Крейда|| м'ясоїдний(?) || —
|-
| Dryosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dryptosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dyoplosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dysganus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dyslocosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dystrophaeus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Edmarka || Юра|| хижак|| —
|-
| Edmontonia || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Edmontosaurus || Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Einiosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eobrontosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Eolambia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eotriceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Epanterias || Юра|| хижак|| —
|-
| Epichirostenotes || Крейда|| хижак|| —
|-
| Euoplocephalus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Falcarius || Крейда|| (з'ясовується) || Очевидно, в процесі переходу від хижацтва до рослиноїдності
|-
| Fruitadens|| Юра|| всеїдний||—
|-
| Gargoyleosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Gastonia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Geminiraptor || Крейда|| всеїдний|| —
|-
| Glishades || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Glyptodontopelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gojirasaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Gorgosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Gravitholus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gryphoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gryposaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hadrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hagryphus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Hanssuesia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Haplocanthosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Hesperonychus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Hesperosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Hippodraco || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hoplitosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huehuecanauhtlus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hypacrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hypsibema || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Iguanacolossus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Jeyawati || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Judiceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kaatedocus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Kayentavenator || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Koparion || Юра|| (не відомо) || —
|-
| Kosmoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kritosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Labocania || Крейда|| хижак|| —
|-
| Lambeosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Laosaurus || Юра/Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Latirhinus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Leptoceratops ||Пізня Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Leptorhynchos || Пізня Крейда|| всеїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Lophorhothon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Lythronax || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Madsenius || Юра|| хижак|| —
|-
| Magnapaulia || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Magulodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Maiasaura || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Marshosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Martharaptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Megapnosaurus || Юра|| хижак|| Колись відомий як Syntarsus
|-
| Medusaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mercuriceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Microcephale || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Microvenator || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Moabosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mojoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Monoclonius || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Montanoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mymoorapelta || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Naashoibitosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nanosaurus || Юра|| травоїдний(?) || —
|-
| Nanuqsaurus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Nanotyrannus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Nasutoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nedcolbertia || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Nedoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Niobrarasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nodocephalosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nodosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Nothronychus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ojoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ojoraptorsaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Oohkotokia || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Orcomimus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ornatotholus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ornitholestes || Юра|| хижак|| —
|-
| Ornithomimus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Orodromeus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Oryctodromeus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Osmakasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Othnielia || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Othnielosaurus || Юра|| herbivore/всеїдний|| —
|-
| Pachycephalosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pachyrhinosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Palaeopteryx || Юра|| (не відомо) || Dubious, див. сторінку
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Palaeoscincus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Paluxysaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Panoplosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Parasaurolophus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Parksosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Paronychodon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Pawpawsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Peloroplites || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pentaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Planicoxa || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pleurocoelus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Podokesaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Polyonax || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Prenoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Priconodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Propanoplosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Prosaurolophus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Protoavis || Крейда|| (не відомо) || Dubious, див. сторінку
|-
| Protohadros || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Pteropelyx || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Richardoestesia || Крейда|| хижак|| —
|-
| Rubeosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sarahsaurus || Юра|| всеїдний|| —
|-
| Saurolophus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sauropelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Saurophaganax || Юра|| хижак|| —
|-
| Sauroposeidon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Saurornitholestes || Крейда|| хижак|| —
|-
| Scelidosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Scolosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Scutellosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Segisaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Seitaad || Юра|| всеїдний|| —
|-
| Siats || Крейда|| хижак|| —
|-
| Silvisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sonorasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sphaerotholus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Spinops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Stegoceras || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Stegopelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Stegosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Stokesosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Struthiomimus || Крейда|| травоїдний/всеїдний|| —
|-
| Stygimoloch || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Styracosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Supersaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Suuwassea || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Talos || Крейда|| хижак/всеїдний|| —
|-
| Tanycolagreus || Юра|| хижак|| —
|-
| Tatankacephalus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tatankaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tawa || Тріас|| хижак|| —
|-
| Tenontosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Teratophoneus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Texacephale || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Texasetes || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Theiophytalia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Thescelosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Thespesius || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Tichosteus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Titanoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Torosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Torvosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Trachodon || Крейда|| травоїдний|| Dubious, див. сторінку
|-
| Triceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Troodon || Крейда|| хижак|| Включаючи Stenonychosaurus, Polyodontosaurus, і Pectinodon.
|-
| Tyrannosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Unescoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Utahceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Utahraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Uteodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Vagaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Velafrons || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Venenosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Wyomingraptor || Юра|| хижак|| —
|-
| Xenoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zapsalis || Крейда|| хижак|| —
|-
| Zephyrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zuniceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|}

Кольорові позначки

Шкала часу 
Час існування динозаврів із Списку, наведеного вище. Час вимірюється у млн років тому, вздовж x-осі.

Виноски 

Динозаври Північної Америки
Списки динозаврів за континентами
Список фауни Північної Америки